Le slip est un type de sous-vêtement.
 Voir aussi le slip italien et le slip brésilien.
 En informatique, SLIP est l'acronyme de Serial Line Internet Protocol.
 One Slip, chanson du groupe Pink Floyd.
 Slip Kid, chanson du groupe The Who.
 The Slip, album du groupe Nine Inch Nails.
 Un slipway ou slip est un plan incliné pour mettre un bateau à l'eau.

Articles connexes 
 La Vie en slip
 
 Tous en slip !
Homophonie : 
 
 Slyp, cache paquet pour Avertissements sur les paquets de cigarettes